Advanced SystemCare (аббревиатура — ASC) — компьютерные программы, разрабатываемые компанией Iobit:

 Advanced SystemCare
 Advanced SystemCare Ultimate